Zum Stein steht für:

 Weiler zum Stein, Wohnbezirk in Leutenbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Zum Stein (Maselheim), Weiler der Gemeinde Maselheim, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg, Deutschland
 Haus zum Stein, Wohnturm in Mainz, Deutschland
 Zum Stein, ehemalige Handelsfamilie aus Gressoney im Aostatal

Personen:

 Heinrich Friedrich Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein (1757–1831), preußischer Beamter, Staatsmann und Reformer

Siehe auch:
 Zumstein